Sugar Loaf Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Sugar Loaf Township (Boone County, Arkansas)
 Sugar Loaf Township (Cleburne County, Arkansas)
 Sugar Loaf Township (Illinois)
 Sugar Loaf Township (North Carolina)

Siehe auch:
 Sugarloaf Township